Temir steht für:

 Temir (Kasachstan), ein Ort im Gebiet Aqtöbe (Gebiet) in Kasachstan

Temir ist der Familienname folgender Personen:

 Ahmet Temir (1912–2003), türkischer Turkologe tatarischer Herkunft